Василий Пупышев:
 Пупышев, Василий Михайлович (1816—1888) — русский купец.
 Пупышев, Василий Петрович (1919—1976) — Герой Социалистического Труда.